Proba de individual feminin de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018 de la Pyeongchang, Coreea de Sud a avut loc în zilele de 21 și 23 februarie 2018 la Gangneung Ice Arena în Gangneung.

Program
Orele sunt orele Coreei de Sud (ora României + 7 ore).

Rezultate

Programul scurt
Programul scurt a avut loc pe 21 februarie 2018.

Programul liber
Programul liber a avut loc la 23 februarie 2018.

* Evgenia Medvedeva a terminat pe un loc superior din cauza scorului mai bun obținut la compoziția programului

Total
Locurile au fost stabilite conform scorului la total.

Referințe

Patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018